Ва́ня Пли́снич (; род. 28 июля 1980 года) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Клубная карьера

Статистика выступлений

Статистика выступлений в России

Статистика в других лигах

Ссылки 

 Профиль на Eurobasket.com
 Профиль на официальном сайте РФБ
 Профиль на официальном сайте БК «Нижний Новгород»
 Профиль на официальном сайте «Динамо» Сассари

Интервью 
 Ваня Плиснич: «Надеюсь, что в Нижнем за нас будут болеть так же, как это было в Перми»

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Войводина»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»